Arthaud est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Arthaud est un patronyme qui fut peu utilisé comme prénom.

Saint chrétien 
 Arthaud († 1206), chartreux, évêque de Belley de 1188 à 1190 ; fêté le 6 octobre.

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Florence Arthaud (1957-2015), navigatrice française ;
 Joseph Arthaud (1813-1883), médecin français ;
 Nathalie Arthaud (née en 1970), femme politique française ;
 René Arthaud (1915-2007), homme politique français.

Sociétés  
 Arthaud, société d'édition du groupe Flammarion.
 Librairie Arthaud, commerce de détail de livres, situé dans le centre-ville de Grenoble.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français